Niceron ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jean-François Nicéron (1613–1646), französischer Mathematiker und Physiker
 Jean-Pierre Nicéron (1685–1738), französischer Lexikograf und Übersetzer